waterval, verticaal deel in een beek of rivier

 Waterval (plaats), gehucht bij Ulestraten
 Waterval (album), muziekalbum van K3
 Waterval (single), single van K3
 Watervalsysteem, een onderwijsterm
 Watervalmethode, een methode voor softwareontwikkeling

Zie ook
 Waterfall